Шаховска́я — административно-территориальная единица (посёлок городского типа областного подчинения с административной территорией), в границах которой создано муниципальное образование городско́й о́круг Шаховска́я в Московской области России. Административный центр округа — рабочий посёлок Шаховская.

Посёлок городского типа областного подчинения с административной территорией создан в 2015 году после упразднения Шаховского района как АТЕ, вместе с чем одноимённый городской округ образован в 2015 году вместо упразднённого Шаховского муниципального района как МО.

Население —  чел. ().

Глава администрации округа — Гаджиев Замир Агарзаевич.

География 

Находится на северо-западе Московской области, в 155 километрах от города Москвы.

Граничит с городским округом Лотошино — на севере и северо-востоке, с Волоколамским городским округом — на востоке и юго-востоке, с Можайским городским округом — на юге, с Гагаринским муниципальным районом Смоленской области — на юго-западе и западе, а также с Зубцовским муниципальным районом Тверской области — на западе и северо-западе.

Площадь территории городского округа Шаховская — .

История 

В 2015 году Шаховской муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения были объединены в единое муниципальное образование — городской округ Шаховская.

8 декабря 2015 года рабочий посёлок Шаховская отнесён к категории посёлка городского типа областного подчинения Московской области, а Шаховской район как административно-территориальная единица области был упразднён: вместо него образована новая административно-территориальная единица — посёлок городского типа Шаховская с административной территорией.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (рабочий посёлок Шаховская) проживают  % населения округа.

Населённые пункты 
В состав городского округа входят 152 населённых пункта.

Экология 
На территории округа находятся 3 свиноводческих хозяйства. По данным сайта Московской областной прокуратуры, в результате проверки, проведенной в июне 2011 года, выявлено, что двое из этих хозяйств допускают нарушения ряда ветеринарно-санитарных правил.

Экономика 
На территории округа расположены ряд промышленных и сельхозпредприятий.

 фабрика Десятое королевство. Сегодня является самым крупным производителем игр и игрушек на территории Российской Федерации, а также является обладателем около 100 товарных знаков РФ и других стран. Имеет более 30 действующих патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Регулярно получает отраслевые награды и становятся победителями премий в сфере товаров и услуг для детей, таких как «Золотой Медвежонок», «Сделано для детства». Входит в перечень системообразующих предприятий России и Московской области.
 завод ООО «ЭлектроПро» основан в 2014 году. Основным видом деятельности компании является производство различного электротехнического оборудования. Сегодня на производстве работает 11 сборочных линий, на которых трудится более 400 человек. На предприятии выпускается более 1000 позиций электрического оборудования
Производится выпуск товаров народного потребления собственного Российского производства, импортозамещение по Государственной программе и создание рабочих мест для населения. Общее направление производства – электротехника.

Это такие группы товаров, как удлинители и их производные (сетевые фильтры, катушки, колодки, тройники и т.д.), всевозможные фонарики, светильники (настольные, потолочные, прожекторы и т.д.), электротехнические шкафы.

Кроме этого производим кабельканал, гофротрубу, гранулы. Весь цикл производства замкнут  предприятии.

Символика 
Флаг

Флаг Шаховского района представляет собой прямоугольное, с соотношением ширины к длине 2:3, зелёное полотнище с белой полосой, усеянной условными горностаевыми хвостиками, вдоль древка в 1/4 длины флага, несущее изображение фигур герба района.

Флаг разработан при участии Союза геральдистов России. Утверждён решением Совета депутатов Шаховского района от 06.12.1999 № 36/260.

В 2015 году флаг муниципального района стал флагом городского округа.

Герб
Основной идеей герба Шаховского района стало то, что район носит имя князей Шаховских. Родовое имение, аллегорически изображённое гнездом, с 1658 года расположено в селе Белая Колпь. Поэтому основной фигурой стала серебряная (белая) птица колпица (колпь), стоящая в гнезде.

Горностаевый мех символизирует княжеское происхождение рода Шаховских, потомков ярославских Рюриковичей. Колпица обращена не в геральдическую сторону — этот геральдический приём говорит о том, что земля Шаховская имеет древние корни — птица пришла из прошлого. Поворот головы колпицы вверх и в правильную геральдическую сторону аллегорически показывает устремлённость птицы в будущее. Колпицы — умные и осторожные птицы, живущие очень дружно между собой, что присуще жителям района. (Птица колпица, семейства ибисовых, обладает длинным прямым, расплющенным на конце в виде лопаты клювом.)

Зелёное поле герба символизирует природу района, его сельскохозяйственный уклад, а также это символ надежды, благополучия и здоровья. Серебро — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира. Золото — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Трёхгорье отражает холмистый рельеф местности района.

В 2015 году герб муниципального района стал гербом городского округа.

Общая карта

Достопримечательности 
 Усадьба Белая Колпь
 Деревянная церковь XVIII века в селе Пески
 Храм Рождества Иоанна Предтечи в селе Раменье

См. также

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт городского округа Шаховская 
 Сайт газеты «Шаховские Вести»
 Памятники архитектуры Шаховского района Московской области